

Geografia 
 Distretto di Yuyang –  distretto nella provincia dello Shaanxi in Cina

Persone 
 Li Yuyang – calciatore cinese
 Xue Yuyang – ex cestista cinese